ОБТ може да се отнася за:

 Обединен блок на труда, българска политическа партия
 Основен боен танк